13P kan syfta på:

 Olbers komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M1-11 - en rysk Progress farkost.